Le mot chapitre peut désigner :

Culture 
 une division d’un livre ou d’une loi ;
 Chapitre, une enseigne commerciale présente sous la forme du site chapitre.com et de magasins spécialisés dans la distribution de produits culturels (musique, littérature, cinéma, jeu vidéo).

Société 
 un chapitre de religieux, assemblée de réguliers réunis pour la lecture d’un chapitre () de la règle ou pour organiser la vie de leur ordre ; par exemple :
 le chapitre général de l’ordre du Temple ;
 un chapitre de chanoines, collège de clercs desservant une église cathédrale ou collégiale dans le catholicisme, le protestantisme  ou l'anglicanisme ;
 un chapitre, moment d’une assemblée d’une confrérie, et par extension l'ensemble des confrères disposant de droits pour en faire partie, comme :
 le groupement des grades du  au , dit grades capitulaires, selon le Rite écossais ancien et accepté (R.E.A.A.) de la Franc-maçonnerie.

Géographie 
 le Chapitre est un quartier de Marseille.